

Lokalizacje 
 Arta – miasto w Dżibuti
 Arta – miasto w Grecji
 Arta – prefektura w Grecji
 Region Arta – region administracyjny w Dżibuti
 Zatoka Arty – dawna nazwa Zatoki Ambrakijskiej na Morzu Jońskim

Osoby noszące albańskie imię Arta 
 Arta Bajrami – albańska piosenkarka z Kosowa
 Arta Dade – albańska polityk i pedagog
 Arta Dobroshi – albańska aktorka

Zobacz też 
 Artà
 Arta Terme